Don Miguel ist ein Pseudonym folgender Personen:

 Michael W. Driesch (* 1963), deutscher Filmemacher und Unternehmer
 Paul Scherman (1907–1996), kanadischer Geiger und Dirigent